

Обшорон — смт у Согдійській області.
 Обшорон — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Обшорон — село, Фархорський район, Хатлонська область